Пони́ка — село в Николаевском районе Ульяновской области.

Происхождение названия 
Современное название села — Поника, происходит от гидронима: ручья Поникого (или родника Поникий ключ) на котором и стоит поселение. Это название ручья связывают со словом «поникать», то есть «иссякать, исчезать, скрываться под землей».

Одно из старинных названий — Рождественское, происходит от Христорождественской церкви, некогда существовавшей в поселении.

История названий 
Названия села приведены в соответствии с указанными на картах соответствующих лет. Орфография сохранена.
 1780 — Рожественское, Поникой Ключ тож
 1782 — Поникой Ключъ
 1800 — Поникой Ключъ
 1806 — Рождественское, Пониклой ключъ тожъ
 1816 — Рождественско Поникой ключъ
 1861 — Рождественское Паниной Ключъ; Рождественское (Паниной ключъ)
 1862 — Пониной ключъ
 1868 — Рождественское
 1871, 1941, 1943, 1950 — Поника
 1957 — Паника
 1985, 1987, 2008 — Поника

Описание имения в селе конца XIX века

История 

Село образовалось в конце XVII в. при раздаче земель «служилым симбирянам», его основателем был граф Ульянин.

В 1709 году построена Христорождественская церковь, от которой и происходило второе название села: Рождественское.

В 1722 году выселением из Поники образовалось село Елшанка.

В 1723 году, на момент 1-й подушной переписи, упоминается как сельцо Рождественское, Поникой ключ. Помещики: Мошенские, Симоновы, Обуховы, Пилюгины и пр..

В 1750 году выходцами из Поники была создана деревня Ключики Поника тож, находившаяся к Северо-Западу от Поники.

В 1780 году было создано Симбирское наместничество и село Рождественское (Поникой ключ тож) при речке Понике перешло из Саранского уезда в Канадейский уезд. По ревизским сказкам в селе было 6 однодворческих душ и 347 душ помещичьих крестьян. Из помещиков в Понике на тот год проживал надворный советник Василий Васильевич Грязнов.

В 1783 году помещица Ирина Васильевна Грязнова построила Богоявленскую церковь, которая, судя по карте плана генерального межевания 1806 года и метрическим книгам, какое-то время сосуществовала с Христорождественской церковью. Христорождественская церковь перестает упоминаться в метрических книгах в 1825 году.

С развитием почтового сообщения через Понику протянулся почтовый тракт Карсун-Кузнецк.

В 1840 году капитан Николай Александрович Насакин (1795—1859) купил/привез в Понику большое число крестьян.

На 1859 год в Понике было 153 двора, 1172 жителя: 602 мужчины и 570 женщин.

На 1861 год, как видно по карте, в Понике была ветряная мельница.

В XIX в. выселением из Поники части крестьян образовалось сельцо Николаевка.

С 1873 года в Понике действует земская школа.

На 1884 год в Понике Елшанской волости было 224 двора, 1401 житель: 676 мужчин, 725 женщин.

В 1891 году Александр Архангельский, окончивший курс в семинарии и бывший учителем Поникской школе, был произведён из дьякона в священники.

В 1892 году Симбирская епархия разрешила Владимиру Николаевичу Насакину построить на его собственные средства новый деревянный храм.

В 1897 году в Понике Никулинской волости было 1409 жителей: 710 мужчин и 699 женщин. Из них от 8 до 12 лет: мальчиков 59, девочек 56, а всего 115

В 1897 году В. Н. Насакин был попечителем Поникского начального народного училища.

В 1900 году прихожанами Богоявленской церкви непосредственно из Поники было 1447 человек: 729 мужчин и 718 женщин. Количество дворов в Понике — 182. Входило в состав 3-го благочиннического округа Сызранского уезда Симбирской губернии.

В 1913 году в Понике было 244 двора, 1423 жителя, 2 церкви, школа, волостное правление.

На 1914 год входило в состав 3-го благочиннического округа Сызранского уезда Симбирской губернии.

В 1919 году на базе помещичьих имений началось создание коллективных хозяйств, но в 1922 году Поникский колхоз, включавший 45 десятин земли, был ликвидирован по причине экономической нищеты.

В 1926 году 1585 жителей, ветеринарно-фельдшерский пункт.

Перед пахотой 1930 года в Поникском колхозе осталось 141 хозяйство из 360.

В 1930 году бюро Николаевского райкома ВКП(б) приняло постановление: организовать животноводческое товарищество в Понике.

Во время раскулачивания крестьян в 1930-1931 годах было допущено множество ошибок, но впоследствии эти ошибки были признаны и в Понике было восстановлено 19 из 43 раскулаченных дворов.

На 1935 год в Понике функционировала неполная средняя школа, директором которой была М. И. Орлова.

В 1996 году в Понике было 677 жителей, школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, СПК «Путь Ленина», Памятник-обелиск землякам, погибшим в ВОВ.

В 2002 году в Понике было 512 жителей.

В 2010 году в Понике был 381 житель.

В 2013 году летом сгорел дом помещика Владимира Николаевича Насакина, находившийся рядом с церковью и использовавшийся в Советское время как сельский клуб.

В 2016 году началось восстановление Богоявленской церкви.

27 января 2017 года прошла первая служба в возрожденной Богоявленской церкви, теперь переименованной в храм Равноапостольной Нины.

Достопримечательности 

 В Понике сохранилась Богоявленская церковь 1783 года постройки, то есть на данный момент её возраст превышает 200 лет.

 В Понике имеется памятник-обелиск «Вечная слава землякам, погибшим в боях за защиту родины. 1917—1920 г. 1941—1945 г.».

Население

Улицы

Примечания